Elizabeth Wilson est le nom porté par :
 Elizabeth Wilson (1921-2015), actrice américaine ;
 Elizabeth Wilson, dite Betty Wilson (1921-2010), joueuse de cricket australienne.